Чистые Лужи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чистые Лужи — деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Украина 
 Чистые Лужи — село в Репкинском районе Черниговской области.